Серге́й Лысе́нко:
 Лысенко, Сергей Анатольевич (род. 1976) — российский футболист.
 Лысенко, Сергей Владимирович (род. 1983) — белорусский сёгист.
 Лысенко, Сергей Иванович (род. 1954) — украинский криминальный авторитет, вор в законе.
 Лысенко, Сергей Михайлович (род. 1972) — советский и российский футболист.